Мерелін (, ) — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Пайю-де-Мерелін — парафія.
 Сан-Педру-де-Мерелін — парафія.